Galina Pavlovna Višnevskaja (1926-2012) – soprano russo
 Galina Višnevskaja (1994) – biatleta kazaka